Nippon Maru ist der Name folgender Schiffe:

 Nippon Maru (Schiff, 1930), japanische Viermastbark, heute Museumsschiff in Yokohama
 Nippon Maru (Schiff, 1936), japanischer Tanker, 1944 von der USS Scamp (SS-277) versenkt
 Nippon Maru (Schiff, 1984), japanisches Segelschulschiff
 Nippon Maru (Schiff, 1990), japanisches Kreuzfahrtschiff